Příjmení Pecka nosí více osobností:

 Dominik Pecka (1895–1981) – český kněz, teolog, filosof, prozaik a esejista
 Jan Pecka – československý kanoista, mistr světa ve vodním slalomu
 Jindřich Pecka – 17. 3. 1936 – 31. 12. 1998 český historik
 Jiří Pecka – více osob
 Josef Boleslav Pecka (1849–1897) – též Pecka-Strahovský, dělnický žurnalista a básník, zakladatel sociální demokracie v Čechách
 Karel Pecka (1928–1997) – český spisovatel, politický vězeň a disident
 Ladislav Pecka (* 1991) – český basketbalista
 Luboš Pecka (* 1978) – český fotbalista
 Milan Pecka (* 1945) – český politik a pedagog
 Miroslav Pecka (* 1955) – český hokejista
 Petr Pecka (* 1960) – český fotbalista
 Stanislav Pecka (1949–2009) – pekař a komunální politik, velký odpůrce letního času
 Vlastimil Pecka (1930–???) – československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Zdeněk Pecka (* 1954) – český sportovec, veslař, manžel Květy Jeriové-Peckové

ženy
 Dagmar Pecková (* 1961) – česká operní pěvkyně
 Gabriela Pecková (* 1957) – česká lékařka a politička TOP 09
 Květa Jeriová-Pecková (1956) – česká běžkyně na lyžích, manželka Zdeňka
 Petra Pecková (* 1975) – česká politička STAN
 Tereza Pecková (* 1987) – česká basketbalistka

Externí odkazy